«Литл Джо» () — семейство американских ракет-носителей: «Литл Джо» и «Литл Джо II».

Литл Джо 
Предназначена только для суборбитальных полётов в рамках программы Меркурий, главным образом для отработки системы аварийного спасения (САС) космического корабля (капсулы). Представляет из себя группу из 4-6-8 твердотопливных двигателей, обеспечивающих большую начальную скорость, собранных в пакет под аэродинамическим обтекателем со стабилизаторами. Запуск был почти вертикальным и неуправляемым. Ракета была недорогим средством тестирования САС полномасштабных моделей космического корабля (капсулы) в самых критических фазах полета: старт и аварийное прекращение полёта на различных скоростях и высотах, с использованием парашютной системы для мягкой посадки. Такая ракета могла поднять капсулу с астронавтом на высоту 180 км (100 миль). Первоначально задумывалась как универсальная военная ракета, на 1960-е годы. Было осуществлено лишь восемь запусков по программам НАСА.

Спецификация 
 Литл Джо
 Тяга: 1044 кН
 Высота: 15,2 м
 Диаметр: 2,03 м
 Размах стабилизаторов: 6,5 м
 Масса: 12700 кг
 Топливо: твердое
 Время работы двигателя: ~40 сек

 Recruit rocket (Thiokol XM19)
 Тяга: 167 кН
 Высота: 2,7 м
 Диаметр: 0,23 м
 Масса: 159,0 кг
 Топливо: твердое
 Время работы двигателя: ~1,53 сек

 Castor rocket (Thiokol XM33) 
 Тяга: 259 кН
 Высота: 6,04 м
 Диаметр: 0,79 м
 Вес: 4,424 кг
 Топливо: твердое
 Время работы двигателя: ~37 сек

Таблица всех запусков «Литл Джо» (по программе «Меркурий»)

Литл Джо II 

.

Литл Джо II был американской ракетой-носителем, использованной в пяти суборбитальных беспилотных испытательных пусках системы аварийного спасения (САС) и проверки работы парашютов командного модуля для космического корабля Аполлон в 1963-1966 гг. Стартовали в Нью-Мексико, это была самая маленькая из четырёх ракет-носителей (LD-2, Сатурн-1, Сатурн-1Б и Сатурн-5), используемых в программе «Аполлон».

Спецификация 
 Литл Джо II
 Тяга: 1 766 кН
 Высота: 10,1 м без полезной нагрузки и САС
 Высота: 26,2 м с полезной нагрузкой и САС
 Диаметр: 3,9 м
 Размах стабилизаторов: 8,7 м
 Масса сухая: 25900 кг
 Масса снаряженная: до 80300 кг
 Топливо: твердое
 Время работы двигателя: ~50 сек

 Algol engine
 Тяга: 465 кН
 Высота: 9,1 м
 Диаметр: 1,0 м
 Масса сухой: 1 900 кг
 Масса снаряженная: до 10 180 кг
 Топливо: твердое
 Время работы двигателя: ~40 сек

 Recruit engine (Thiokol XM19)
 Тяга: 167 кН
 Высота: 2,7 м
 Диаметр: 0,23 м
 Масса: 159 кг
 Топливо: твердое
 Время работы двигателя: ~1,53 сек

Таблица всех запусков «Литл Джо II» (по программе «Аполлон»)

Компоновка 
 Литл Джо II (6-1-0) — 6 Recruit + 1 Algol-1D
 Литл Джо II (4-2-0) — 4 Recruit + 2 Algol-1D
 Литл Джо II (5-2-2) — 5 Recruit + 2 Algol-1D + 2 Algol-1D
 Литл Джо II (0-3-3) — 0 Recruit + 3 Algol-1D + 3 Algol-1D

Примечания

Ссылки 

Ракеты-носители США